Комсеничский сельсовет — административная единица на территории Круглянского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
В ноябре 2013 года из состава сельсовета были исключены часть территории и 6 населённых пунктов с последующим присоединением к Запрудскому сельсовету, вместе с тем в состав сельсовета вошли часть территории и 11 населенных пунктов Тетеринского сельсовета.

Комсеничский сельсовет включает 19 населённых пунктов:

 Баньки — деревня.
 Бушовка — деревня.
 Дрозды — деревня.
 Заречье 1 — деревня.
 Кляпиничи — деревня.
 Комсеничи — деревня.
 Криулино — деревня.
 Малина — деревня.
 Михайловка — деревня.
 Поповка — деревня.
 Пригани-1 — деревня.
 Пригани-2 — деревня.
 Пригани-3 — деревня.
 Прудки — деревня.
 Рублевск — деревня.
 Рябиновка — деревня.
 Солодовня — деревня.
 Старки — деревня.
 Шамовка — деревня.

Упразднённые: деревня Новый Двор.

Примечания

Ссылки 
 Круглянский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Круглянского района